Vastagh ist der Familienname folgender Personen:

 Géza Vastagh (1866–1919), ungarischer Maler

 Pál Vastagh (* 1946), ungarischer kommunistischer Politiker, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer